Blatter steht für:
 Blatter (Instrument), ein Instrument zur Erzeugung von Brunftlauten
 Eine bei der Pockenerkrankung entstehende Blase

Blatter ist der Familienname folgender Personen:
 André Blatter (* 1965), österreichischer Skilangläufer
 Arnold Blatter (1653–1737), Landeshauptmann des Wallis
 August Blatter (1902–1978) Schweizer Bildhauer
 Barbara Blatter (* 1970), Schweizer Mountainbikerin 
 Christian Blatter (1935–2021), Schweizer Mathematiker
 Ethelbert Blatter (1877–1934), Schweizer Jesuit und Botaniker
 Florian Blatter (* 1984), Schweizer Eishockeyspieler
 Heinrich Blatter-Hofmann (1837–1912), Schweizer Kaufmann, Bauunternehmer und Politiker
 Henry Blatter (* 1966), deutscher Handballspieler
 Johann Joseph Blatter (1684–1752), Fürstbischof von Sitten
 Joseph Anton Blatter (1745–1807), letzter Fürstbischof von Sitten
 Kurt Blatter (* 1944), Schweizer Arzt, Chirurg und Gründer der Privatklinik SGM in Langenthal
 Lisa Blatter (* 1979), Schweizer Drehbuchautorin, Regisseurin und Produzentin
 Ludwig Blatter (1875–nach 1938), deutscher Lehrer und Heimatforscher 
 Peter Blatter (1756–1825), Uhrmacher und Verfertiger von Münzwaagen
 Richard Blatter (* 1969), Bühnenname El Ritschi, Schweizer Singer-Songwriter
 Sepp Blatter (eig. Joseph Blatter) (* 1936), ehem. Präsident des Weltfußballverbandes FIFA
 Silvio Blatter (* 1946), Schweizer Schriftsteller
 Ulrich Blatter (1940–1995), Schweizer Politiker
 Ulrike Blatter (* 1962), deutsche Schriftstellerärztin

Siehe auch: 
 Platter
 Blattner
 Blattern